Åsele (gemeente), een Zweedse gemeente in het landschap Lapland, provincie Västerbottens län
Åsele (plaats), een plaats in de gelijknamige gemeente